Kärcher est le nom d'une entreprise à l'origine des appareils de nettoyage haute-pression.
Un kärcher est l'autre dénomination utilisée pour désigner un nettoyeur haute-pression.
La Plaque Karcher désigne une récompense en hockey sur glace.

Patronyme 
 Théodore Karcher (1821-1885), journaliste français,
 Johann Friedrich Karcher (1650-1726), architecte et paysagiste saxon,
 
 Henri Karcher (1748-1811), député de la Moselle durant la Révolution française,
 Henri Karcher (1908-1983), député de Paris et de Moselle de la  République,
 Louis Henri Karcher (1874-1967), général français
 Mark Karcher (1978-), basketteur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand